Эрнесто Филиппи Кавани () —футбольный арбитр из Уругвая. Известен тем, что судил один матч в рамках Чемпионата мира по футболу 1994 в США. Также судил товарищеские матчи между Англией и Германией в 1993 году, матч между Испанией и Германией в 1994 году.

Ссылки 
 
 International football referee Ernesto Filippi.

Футбольные судьи Уругвая
Судьи чемпионата мира по футболу 1994
Судьи Кубка Америки по футболу 1991